Le Secours rouge est le nom donné à diverses organisations militantes ou caritatives gravitant dans l'obédience politique de la gauche voire de l'extrême gauche marxiste-léniniste :

 Secours rouge international, une organisation caritative et politique internationale fondée dans les années 1920 puis relancée dans les années 1970 ; 
 Rote Hilfe Deutschlands
 Secours rouge (Allemagne) ;
 Secours rouge (Belgique) ;
 Secours rouge (Genève) ;
 Secours rouge (France).

Voir aussi 
 L'héritage du Secours rouge international en France

Homonymie